Hotop ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hotop (1864–1957), preußischer Generalmajor
 Gerhard Hotop, deutscher Landrat in Hohenstadt
 Gerhard M. Hotop (1924–2014), deutscher Grafikdesigner
 Matteo Hotop (* 2003), österreichischer Fußballspieler